Děkanát Hustopeče nebo děkanství hustopečské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 24 římskokatolických farností.

Funkci děkana vykonával od 1. července 2009 do 31. července 2016 Mgr. Pavel Kafka. Novým děkanem se od 1. srpna 2016 stal R.D. Mgr. Jan Nekuda.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství hustopečské

Hustopeče
Děkanství hustopečské
Náboženství v Hustopečích